Мунди

  — австрийский текстильный магнат и землевладелец.
 Мунди, Яромир (; 1822—1894) — австрийский военный врач и психиатр.
 Мунди (:en:Mundi) — город в Индии.

См. также 
 Mundi ()